Bathygadus är ett släkte av fiskar. Bathygadus ingår i familjen skolästfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skolästfiskar
Bathygadus